Luigi Pepe – giornalista italiano
Luigi Pepe – matematico italiano
Luigi Pepe – politico italiano